Westbahn steht für:

Eisen- und Stadtbahnstrecken:
 Spandauer Vorortbahn, Berliner Westbahn
 Hannoversche Westbahn Löhne–Emden
 Westbahn (Württemberg) Bietigheim-Bissingen–Bruchsal
 Ludwigs-Westbahn (Bayern), Bamberg–Hanau
 Westbahn (Österreich), Wien–Salzburg

 Böhmische Westbahn, Prag–Pilsen–Furth
 Bahnstrecke København–Korsør in Dänemark, von der Danske Statsbaner betrieben, siehe Bahnstrecke København–Fredericia
 Varde–Nørre Nebel Jernbane, private Bahn im Westen von Jütland, Dänemark
 Ungarische Westbahn, Raab/Győr–Mogersdorf Richtung Graz (Steirische Ostbahn)
 Chemins de fer de l’Ouest, französische Westbahn
 Westbahn (Bonn), geplantes Nahverkehrsprojekt in Bonn

Eisenbahngesellschaften:
 Kaiserin Elisabeth-Bahn, ehemalige österreichische Gesellschaft (1856–1884)
 k.k. privilegierte Böhmische Westbahn, ehemalige österreichische Gesellschaft (1858–1894)
 Westbahn (Unternehmen), österreichisches privates Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Compagnie de l’Ouest Suisse in der Schweiz, 1855–1872
 Chemins de fer de l’Ouest, Französische Westbahn-Gesellschaft

Sportverein:
 ESV Westbahn Linz

Siehe auch:
 Nordwestbahn
 Ostwestbahn
 Südwestbahn
 Vestbanen